Killington est un toponyme et patronyme pouvant désigner:

Patronyme
George Killington (né en 1996), joueur de dards professionnel anglais

Personnage fictif
Dylan Killington, personnage du soap américain Studio 60 on the Sunset Strip

Toponyme

Killington, ville du comté de Rutland dans le Vermont
Pic Killington, second sommet des Montagnes Vertes
Killington Resort, station de sports d'hiver

Killington, village de la Cumbria en Angleterre
, cours d'eau de la Cumbria
Killington, hameau du Devon

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme